Ortsburg steht für Burgen in Baden-Württemberg:
 Leibertinger Ortsburg, Landkreis Sigmaringen 
 Ortsburg Aitlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis
Siehe auch:
 Ortsberg
 Ortenburg
 Ortelsburg